Tempel van Augustus (Rome)
 Tempel van Augustus (Pula)
 Tempel van Augustus (Barcelona)